Župnija Laško je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Laško škofije Celje.

Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofija Celje, je bila župnija del savskega naddekanata škofije Maribor.

Sakralni objekti 
 župnijska cerkev sv. Martina,
 podružnična cerkev sv. Katarine, Kuretno,
 podružnična cerkev sv. Krištofa, Gramen,
 podružnična cerkev Karmelska Mati božja, Marija Gradec,
 podružnična cerkev sv. Mihaela, Šmihel,
 podružnična cerkev sv. Mohorja, Javornik,
 podružnična cerkev bl. Antona M. Slomška, Zgornja Rečica.

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Laško
Dekanija Laško
Laško